Rothaus heißen:

 Rothaus (Aulendorf), Wohnplatz in Aulendorf im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rothaus (Grafenhausen), Ortsteil von Grafenhausen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rothaus (Oberrimsingen), Domäne auf dem Gebiet von Oberrimsingen, Stadt Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rothaus (Vogt), Wohnplatz in Vogt im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Rothaus (Oberschlesien), deutscher Name einer Ortschaft bei Neisse in Oberschlesien, Polen
 Rothaus (Winterthur), Haus in der Altstadt von Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz

 Badische Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Deutschland
 Campagne Rothaus, Landsitz in der Gemeinde Ostermundigen, Kanton Bern, Schweiz
 Rothaus (Radsport), Radsport-Bundesliga-Team (Rad-Bundesliga Deutschland)

Siehe auch:
 Rothhaus (Begriffsklärung)
 Rotes Haus
 Rothausen
 Rothauser
 Rothes Haus
 Rotthaus
 Rothenhaus mit Schloss Rothenhaus
 Rotenhusen
 Red House